NGC 5120 (другие обозначения — OCL 899, ESO 96-SC11) — группа звёзд в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5120
Центавр (созвездие)
Группы звёзд